Stauroderus är ett släkte av insekter som beskrevs av Bolivar 1898. Stauroderus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Stauroderus